Чемпіонат Львівської області з футболу 2014 року — футбольні змагання серед аматорських команд Львівщини, які проводилися Федерацією футболу Львівської області у Прем'єр-лізі та Першій лізі, а також спільно з Львівською обласною асоціацією футболу «Колос» у Другій та Третій лігах. Змагання у Прем'єр-лізі, Першій та Другій лігах проводились як серед дорослих складів, так і серед юнаків. У Третій лізі першість проходила тільки серед основних складів.

ПРЕМ'ЄР-ЛІГА 

В 7-му Чемпіонаті Львівщини серед команд Прем'єр-ліги взяли участь дванадцять колективів, які в двоколовому турнірі в період від 6 квітня до 15 листопада 2014 року виявили чемпіона області. Із команд-учасниць попереднього чемпіонату, — відсутні ФК «Куликів» Куликів та «Шахтар» Червоноград, а також «Карпати» Кам'янка-Бузька та «Карпати-ДДПУ» Доброгостів/Дрогобич котрі припинили існування ще в минулому році, недогравши попередній чемпіонат.

Втретє поспіль переможцем став винниківський «Рух». Чемпіонами області в складі команди стали: Іванов Роман, Іванський Любомир, Баглай Андрій, Бойко Роман Ол., Гурський Андрій, Гусаковський Юрій, Деревльов Костянтин, Дикий Іван, Дмитрух Віталій, Жук Андрій, Кікоть Андрій, Карачевський Назар, Козловський Григорій, Козловський Святослав, Костик Богдан, Макар Володимир, Манорик Роман, Молоков Іван, Панасюк Олег, Родевич Олексій, Романів Володимир, Романюк Віталій, Сергеєв Сергій, Шевчук Юрій, Шептицький Михайло, Шептицький Олег, Шульган Руслан, Яценків Ігор.
Тренер: Роман Гданський. Президент клубу: Григорій Козловський.

* — матч на полі команди-суперника.

Ч — «Гірник» Соснівка домашні матчі проводив на стадіоні «Шахтар» в місті Червонограді.

С — матч відбувся на стадіоні «Сокіл» в Стрию.

ВД — матч відбувся на стадіоні «Галичина» села Великий Дорошів.

* — технічний результат/неявка.

1 — результат матчу «Скала-2» Моршин — ФК «Лапаївка» — 1:1 анульовано. Моршинській «Скалі» зараховано технічну поразку 0:3.

2 — результат матчу «Гірник» Новояворівськ — «Скала-2» Моршин — 2:3 анульовано. «Гірнику» зараховано технічну перемогу 3:0.

Найкращі бомбардири чемпіонату:

Юнацький чемпіонат 
Чемпіоном Львівщини серед юнаків стали дебютанти Прем'єр-ліги ─ команда Лапаївки, котра випередила торішніх чемпіонів команду Миколаєва на вісім очок.

* — технічний результат.

Найкращі бомбардири:

ПЕРША ЛІГА 
В першості Львівської області серед команд Першої ліги взяли участь 20 колективів. Спочатку всі команди розділені на дві групи за територіальним принципом визначали переможців груп, які у фіналі із двох матчів виявляли переможця першої ліги, — ним став футбольний клуб «Бори» Бориничі. Команди, які на першому етапі зайняли другі місця у групах — розіграли бронзові нагороди змагань.

Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в першій лізі відсутні ФК «Вишня» Судова Вишня, ФК «Звенигород» Звенигород, «Ураган» Раденичі, СКК «Пісочна» Пісочна, «Зоря» Городиславичі, ФК «Стебник» Стебник, — які не виявили бажання продовжувати виступи в першості області, «Улар-Дністер» Київець та  «Погонь-2» Львів котрі припинили існування ще в минулому році, недогравши попередній чемпіонат, а також «Рата» Великі Мости та «Кохавинка» Гніздичів які продовжили свої виступи у Другій лізі.

Перед початком змагань об'єднана команда «Кар'єр-Прикарпаття» Торчиновичі/Старий Самбір змінила назву на «Кар'єр» Старий Самбір, а СК «Вол-Ком» Волиця об'єдналась із ФК «Сокаль» під назвою ФК «Сокаль-ВолКом» Сокаль/Волиця.

ФІНАЛ:
  «Бори» Бориничі − «Галичина» Бібрка  
4:3, 2:1

Матч за третє місце:
  «Кар'єр» Старий Самбір − «Вугільник» Гірник 
2:0, 4:2

Група «А»

* — технічний результат.

1 — обидвом командам зараховано технічну поразку 0:3.

Група «Б»

Після першого кола команда «Литмір» Присліп знялась із першості, у матчах другого кола їй зараховано поразки 0:3.

* — технічний результат.

Найкращі бомбардири Першої ліги

Юнацька першість(1 ліга) 

Спочатку 20 команд розділені на дві групи в двоколовому турнірі визначали переможців груп. У фіналі, який складався з двох матчів, переможці груп виборювали золоті нагороди першості, а команди які зайняли другі місця в групах, бронзові медалі.

ФІНАЛ:
  «Нафтовик» Борислав − «Думна» Ременів  
1:1, 0:2

Матч за третє місце:
 «Кар'єр» Старий Самбір − «Енергетик» Добротвір  
1:0, 0:1 п.п. 2:3 

Кращі бомбардири юнацької першості:

ДРУГА ЛІГА 
У Другій лізі стартувало 22 команди. Спочатку всі колективи, розділені на дві групи за територіальним принципом, визначали переможців груп. У фіналі, який складався з двох матчів, переможці груп визначили володаря золотих нагород, а команди які зайняли другі місця в групах, володаря бронзових медалей.

Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в Другій лізі відсутні ОФК «Легіон» Львів та «Чайка» Ставчани, а також «Сокіл» Борщовичі, який припинив існування ще в минулому сезоні, недогравши до завершення змагань.

ФІНАЛ:
 «Арсенал»  Старе Село − «Галичина» Великий Дорошів  
0:3, 1:2

Матч за третє місце:
 ФК «Черляни» Черляни − «Стандарт» Артасів  
1:4, 0:3

ГРУПОВИЙ ЕТАП

Група «А»

* — технічний результат.

Група «Б»

Після першого кола «Дністер» Розвадів знявся із змагань і в решті матчів команді зараховано поразки 0:3.

* — технічний результат.

Найкращі бомбардири Другої ліги

Юнацька першість(2 ліга) 

ФІНАЛ:
  ФК «Черляни» — «Галичина» Великий Дорошів  
1:4, 0:3

Матч за третє місце:
 «Верховина» Зимна Вода — «Сокіл» Рясне-Руське  
1:0, 1:3
 

Кращі бомбардири юнацької першості:

ТРЕТЯ ЛІГА 

З числа команд які виступали в минулому сезоні «Цукровик» Павлів, ФК «Запитів» Запитів, ФК «Липники» Липники, «Еталон» Підгайчики, ФК «Оброшин» Оброшино, «Ватра» Пикуловичі, ФК «Малехів» Малехів, ФК «Колос» Куровичі, «Ватра» Тарасівка та «Стріла» Лагодів не виявили бажання брати участь в змаганнях.

ФК «Зубра» Зубра після першого кола знялась із змагань. У всіх матчах, що залишились, їм зараховано технічні поразки 0:3.

* — технічний результат.

Кращі бомбардири Третьої ліги:

ЖІНКИ. ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ 
В період від 25 до 27 липня 2014 року в Новояворівську відбувся другий чемпіонат Львівської області серед жіночих команд. В турнірі взяли участь чотири команди, які в одне коло розіграли медалі чемпіонату. Найкраще на футбольному полі виступили дівчата з команди господарки, які досягли стовідсоткового результату. Моршинський «Медик» — чемпіон попереднього сезону, в змаганнях участі не брав.

По завершенні матчів відбулося нагородження учасників змагань. Командам було вручено кубки за перше, друге та третє місця, а усім гравцям цих команд — медалі. У складі команди-переможниці виступали: Юлія Венгринович, Тетяна Андрійчук, Ольга Кошик, Люба Вишневська, Анастасія Пазюк, Надія Стеца, Поліна Мухлиніна, Юлія Бура, Анна Ставка, Світлана Климарчук, Руслана Буц, Люба Теличко, Христина Опалінська, Надія Чайка, Віра Дутко, Марія Воробель, Юлія Заяць, Уляна Сас, Мар'яна Зозуля.
Тренер команди: Карл Заградка. Президент команди: Мирослав Дорош.

Найкращий бомбардир: Світлана Климарчук («Янтарочка» Новояворівськ) — 5 м'ячів.

Примітки 
 —— діючий чемпіон(переможець попереднього розіграшу).

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок вищій за рангом лізі і опустилась в нижчу лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок нижчій за рангом лізі і піднялась у вищу за рангом лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала або на кілька порядків нижчій за рангом лізі, або взагалі ніде не виступала і допущена до змагань не за спортивним принципом, а з якихось інших міркувань.

Див. також 
 Кубок Львівської області з футболу 2014
 Суперкубок Львівської області з футболу

Джерела 

 Федерація футболу України 
 Федерація футболу Львівської області
 ФутболПростір.

2014 у футболі
Чемпіонат Львівської області з футболу
2014 в українському спорті
2014 у Львівській області